Reinwardtia Brauer & Bergenstamm, 1890 : un genre de mouches de la famille des Muscidae ;
 Dumort.,1822 : un genre de plantes de la famille des Linaceae donné en hommage au botaniste Caspar Reinwardt;
Reinwardtia Spreng., 1824 : un genre de plantes de la famille des Convolvulaceae, synonyme de Calycobolus ;
 Reinwardtia Blume ex Nees, 1824 : un genre de plantes de la famille des Actinidiaceae, synonyme de Saurauia ;
 Reinwardtia Korth., 1842 : un genre de plantes de la famille des Theaceae, synonyme de Ternstroemia ;
, une revue de botanique.